Pocałunek – akt polegający na kontakcie ust z ciałem (zwykle ustami) innej osoby lub przedmiotem

Tytuły filmów 
 Pocałunek – film z 1896 roku
 Pocałunek – film z 1929 roku
 Pocałunek – film z 1988 roku

Inne 
 Pocałunek – obraz Gustava Klimta
 Pocałunek – rzeźba Augusta Rodina
 Pocałunek – obraz z 1859 włoskiego malarza Francesco Hayeza

Zobacz też 
 Wszystkie strony zaczynające się od słowa "pocałunek"
 Kiss